Люшненко — фамилия. Известные носители:
 Люшненко, Константин Павлович (1911—?) — бригадир колхоза в Красноармейском районе Житомирской области, Герой Социалистического Труда.
 Люшненко, Надежда Сергеевна (1930—?) — звеньевая колхоза в Красноармейском районе Житомирской области, Герой Социалистического Труда.